Романенко Василь Кирилович — український радянський партійний діяч, голова виконавчого комітету Ровенської міської ради.
  (1909—1942) — російський радянський військовий льотчик. Герой Радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок